Snot kan henvise til flere artikler:

 Slim i næsen
 Snot – et amerikansk rockband